Ранчо де Диос има више значења:

 Ранчо де Диос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де Диос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику